Emsbach ist ein Gewässername:

 Emsbach (Lahn) – zwei Zuflüsse der Lahn in Deutschland; flussabwärts:
 Emsbach oder Ems, linker Zufluss aus dem Taunus bei Eschhofen, Stadt Limburg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Emsbach (Westerwald), rechter Zufluss aus dem Westerwald in Bad Ems, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Emsbach (Märetschibach) oder Ämsbach, rechter Zufluss über den Ablauf des Wasserkraftwerks Turtmann des Märetschibachs (zur hier Rotten genannten Rhone) in Agarn, Bezirk Leuk, Wallis 
 Emsbach (Vorarlberg), rechter Zufluss des Vorarlberger Rheintalbinnenkanals in Hohenems, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg

Siehe auch:
 Ems
 Ernsbach